Amerikai Egyesült Államok
 Marble (Arkansas)
 Marble (Észak-Karolina)
 Marble (Colorado)
 Marble (Minnesota)
 Marble (Washington)
 Marble (Wisconsin)

 Marble-kanyon, a Colorado folyó kanyonja

Nevek
 Marble (vezetéknév)